Äntligen kan syfta på:

 Äntligen (album) – ett album av Marie Fredriksson
 Äntligen (sång) – låt av Marie Fredriksson
 Äntligen! – ett album av Peps Persson
 Äntligen! (film) – en svensk film från 1984
 Äntligen! (TV-serie) – en svensk miniserie från 2022